A rövid pályás úszó-világbajnokság a Nemzetközi Úszószövetség szervezésében, minden páros évben, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi úszóverseny. A bajnokság rövid pályás, azaz nem a szokásos 50 méteres versenymedencében, hanem 25 méteres medencében zajlik. Az első rövid pályás úszó-vb-t 1993-ban rendezték.

Rövid pályás úszó-világbajnokságok

Magyar szereplés a világbajnokságokon

Érmes magyar versenyzők (2022-ig)

Világbajnoki csúcsok 
Az Világbajnokságokon elért legjobb időket külön is jegyzik. Jelenleg 4 versenyszámban tartja a legjobb időt magyar versenyző:

Összesített éremtáblázat (1993–2018)

Források

További információk 
 A Nemzetközi Úszószövetség hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 Úszó-világbajnokság
 Úszó-Európa-bajnokság
 Rövid pályás úszó-Európa-bajnokság

Úszás
 
Sportversenyek